Тю́рін () — російське прізвище, утворене від тюря («страва з розтертого хліба, тетеря», а також «роззява, ґава, солопій»). Відомі носії:

 Тюрін Андрій Миколайович (1940—2002) — радянський і російський математик, доктор фізико-математичних наук (1972)
 Тюрін Василь Федорович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно)
 Тюрін Володимир Миколайович (? — 2002) — рядовий Прикордонних військ України, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
 Тюрін Денис Олексійович ( 1980) — російський хокеїст
  (1792—1875) — російський архітектор, викладач і колекціонер живопису
 Тюрін Іван Віталійович (* 1997) — український футболіст, воротар київського футбольного клубу «Оболонь-Бровар».
 Тюрін Іван Григорович (1921—1997) — Герой Радянського Союзу (1945), генерал-майор ракетних військ і артилерії (1963)
 Тюрін Костянтин Михайлович (1905—1995) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Тюрін Леонід Федорович (1914—1970) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944)
 Тюрін Михайло Владиславович ( 1960) — льотчик-космонавт, Герой Російської Федерації, командир корабля «Союз ТМА-9»
 Тюрін Михайло Петрович (1918—1940) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1940)
 Тюрін Олег Григорович (1937—2010) — радянський весляр, олімпійський чемпіон (1964)
 Тюрін Олександр Валентинович (* 1946) — — фізик. Доктор фізико-математичних наук; професор.
 Тюрін Олександр Васильович (1905—1943) — Герой Радянського Союзу (1944)
 Тюрін Олександр Миколайович (1909—1980) — Герой Радянського Союзу (1943), один із 25-ти широнінців
 Тюрін Олександр Сергійович — заслужений артист України.

Тюріна:
 Тюріна Галина Миколаївна (1938—1970) — радянський математик, кандидат фізико-математичних наук
 Тюріна Любов Миколаївна (1943—2015) — радянська волейболістка, гравець збірної СРСР. Олімпійська чемпіонка 1972, чемпіонка світу 1970, чемпіонка Європи 1967 та триразова чемпіонка СРСР. Заслужений майстер спорту СРСР (1970)
 Тюріна Олена Миколаївна ( 1971) — радянська і російська волейболістка. Триразовий олімпійський призер, чемпіонка світу 1990, 5-разова чемпіонка Європи, 8-кратна чемпіонка СРСР і Росії, заслужений майстер спорту Росії (1997)

Примітки 

Російські прізвища